Савио — многозначное слово.

Должность 
 Савио () — должность старейшины в Венецианской республике. См. :it:Collegio dei Savi.

Топонимы 
  — река в Италии.

Фамилии, прозвища 
 Савио (Савио Бортолини Пиментел) (род. 1974) — бразильский футболист.
 Савио (Савио Морейра де Оливейра) (род. 2004) — бразильский футболист.
 Савио, Доминик (1842—1857) — итальянский святой.
  (род. 1964) — американский рестлер.
 Савио, Йон (1902—1938) — норвежский саамский художник-график.
  (1893—1948) — аргентинский инженер, предприниматель, один из основателей аргентинской тяжёлой промышленности.